Episkop (z řec. epi, nad, svrchu a skeptomai, rozhlížet se, pozorovat) může znamenat:

 zpětný projektor – promítací přístroj na neprůhledné obrazy (z knih a podobně)
 biskup – zkrácené řecké episkopos 

Podobné
 episkopát – sbor biskupů